Харлем има више значења:
 Харлем
 Харлем (Њујорк)
 Харлем (Флорида)
 Харлем (Џорџија)
 Харлем (Монтана)